Dučići (Goražde), een plaats in de gemeente Goražde, Bosnië-Herzegovina
 Dučići (Ozalj), een plaats in de Kroatische gemeente Ozalj
 Dučići (Podgorica), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Podgorica